HD 37124 — звезда в созвездии Тельца на расстоянии около 110 световых лет от Солнца. Вокруг звезды обращаются, как минимум, три планеты.

Характеристики 
HD 37124 — медленно вращающаяся вокруг своей оси звезда с малой хромосферной активностью. Это жёлтый карлик главной последовательности с массой и радиусом, равными 0,91 и 0,82 солнечных.

Планетная система

Примечания

Ссылки 
 HD 37124 в энциклопедии экстрасолнечных планет
 HD 37124 на сайте Планетные системы

37124
Планетные системы